99-й меридиан западнее Гринвича — линия долготы которая простирается от Северного полюса через Северный Ледовитый океан, Северную Америку, Тихий океан, Южный океан, и Антарктиду на Южный полюс.

99-й меридиан образует большой круг с 81-м меридианом восточной долготы.

Как и все другие меридианы, длина 99-го меридиана соответствует земной полуокружности в 20 003,932 км. На экваторе он удалён от гринвичского меридиана на 11 021 км.

От полюса до полюса 
Начиная с Северного полюса и направляясь на юг к Южному полюсу, 99-й меридиан западной долготы проходит через:

 {| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="120" | Координаты
! scope="col" | Страна, территория или море
! scope="col" | Примечания
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Северный Ледовитый океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Нунавут — Остров Миен
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | 
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | 
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Нунавут — Эллеф-Рингнес
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Водоём без названия
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Нунавут — Остров Рикард и Остров Батерст
|- valign="top"
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | 
| style="background:#b0e0e6;" | проходит чуть западнее Молодого острова, Нунавут,  (at )

проходит чуть западнее острова Гамильтон, Нунавут,  (at )
|-
| 
! scope="row" | 
| Нунавут — Остров Рассел, Остров Мечам и Остров Принца Уэльского
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | 
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Пролив Виктория
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Нунавут — Кинг-Вильям
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Залив Куин-Мод
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Нунавут — Остров О'Рейли
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Залив Куин-Мод
| style="background:#b0e0e6;" |
|- valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Нунавут
Манитоба — от , проходя через Озеро Виннипег
|- valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Северная Дакота
Южная Дакота — от 

Небраска — от 

Канзас — от 

Оклахома — от 

Техас — от 
|- valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Тамаулипас
Нуэво-Леон — от 

Тамаулипас — от 

Сан-Луис-Потоси — от 

Идальго — от 

Мехико — от 

Идальго — от 

Мехико — от 

Федеральный район — от 

Морелос — от 

Пуэбла — от 

Герреро — от 

Пуэбла — от 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Тихий океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Южный океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | Антарктида
| незаявленная территория
|-
|}

Примечания 

Долгота
Границы Манитобы
Границы Нунавута